Прісноводний вугор (Anguilla) — рід риб, єдиний в родині Вугрові (Anguillidae), ряду вугроподібних. Складається з 19 видів.

Види 
 Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) — Вугор європейський
 Anguilla australis Richardson, 1841
 Anguilla bengalensis (Gray, 1831)
 Anguilla bicolor McClelland, 1844
 Anguilla breviceps Chu & Jin, 1984
 Anguilla celebesensis Kaup, 1856
 Anguilla dieffenbachii Gray, 1842
 Anguilla interioris Whitley, 1938
 Anguilla japonica Temminck & Schlegel, 1847 — Вугор японський
 Anguilla luzonensis Watanabe, Aoyama & Tsukamoto, 2009
 Anguilla malgumora Kaup, 1856
 Anguilla marmorata Quoy and Gaimard, 1824
 Anguilla megastoma Kaup, 1856
 Anguilla mossambica (Peters, 1852)
 Anguilla nebulosa McClelland, 1844
 Anguilla nigricans Y. T. Chu & Y. T. Wu, 1984
 Anguilla obscura Günther, 1872
 Anguilla reinhardtii Steindachner, 1867
 Anguilla rostrata (Lesueur, 1817) — Вугор американський

Джерела 

 Berra, Tim M. (2001). Freshwater Fish Distribution. San Diego: Academic Press. ISBN 0-12-093156-7

Вугровидні
Роди риб